Sauerwein er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Georg Sauerwein (1831–1904) – tysk forfatter
 Jules Sauerwein (1880–1967) – fransk journalist

Efternavne